Sezóna 1994/1995 byla 4. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým HC Dynamo Moskva.

Základní část

Západní konference

Východní konference

Play off

Osmifinále 
 Torpedo Jaroslavl - Avtomobilist Jekatěrinburg 2:0 (2:1 P, 4:1)
 Salavat Julajev Ufa - Ak Bars Kazaň 2:0 (5:2, 6:0)
 HC Dynamo Moskva - Molot Perm 2:1 (5:1, 2:4, 2:0)
 Avangard Omsk - SKA Petrohrad 2:1 (1:2 SN, 2:1 P, 3:1)
 Křídla Sovětů Moskva - Torpedo Ust-Kamenogorsk 2:0 (7:0, 7:2)
 Metallurg Magnitogorsk - HC CSKA Moskva 2:0 (3:2, 5:2)
 Torpedo Nižnij Novgorod - Traktor Čeljabinsk 2:1 (1:2, 5:2, 4:2)
 Lada Togliatti - Chimik Voskresensk 2:0 (1:0, 8:1)

Čtvrtfinále 
 Torpedo Jaroslavl - Salavat Julajev Ufa 0:2 (1:2, 2:3 SN)
 Avangard Omsk - HC Dynamo Moskva 1:2 (3:7, 5:2, 2:7)
 Křídla Sovětů Moskva - Metallurg Magnitogorsk 0:2 (3:4, 2:4)
 Lada Togliatti - Torpedo Nižnij Novgorod 2:0 (2:1, 3:0)

Semifinále 
 HC Dynamo Moskva - Salavat Julajev Ufa 2:1 (4:3 SN, 1:2, 2:1)
 Lada Togliatti - Metallurg Magnitogorsk 2:1 (1:4, 8:1, 3:2)

Finále 
 Lada Togliatti - HC Dynamo Moskva 2:3 (1:3, 4:5 SN, 3:2 SN, 4:3, 0:6)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1994
Lední hokej v roce 1995